Копа Колсанитас 2012 е 20-ото издание на Копа Колсанитас.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Богота, Колумбия от 13 до 19 януари.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Копа Колсанитас